Ни́ка Квеквески́ри (; 29 мая 1992, Зугдиди, Грузия) — грузинский футболист, полузащитник польского клуба «Лех» и сборной Грузии.

Карьера

Клубная карьера 
Начинал карьеру в футбольном клубе «Баия» (Зугдиди), в составе которого дебютировал 18 августа 2009 года.

В июле 2011 года присоединился к вице-чемпиону Грузии — «Динамо» (Тбилиси). И провёл там два года, сделав с клубом золотой дубль в 2013 году (Кубок и чемпионство).

Но в начале сезона 2013/2014 был отдан в аренду в клуб «Спартак-Цхинвали», а доиграл сезон в «Динамо II».

В сезоне 2014/2015 играл за клуб «Дила» (Гори). Забив 7 голов, помог клубу впервые стать чемпионом Грузии.

В 2015—2017 гг. играл в Азербайджане за «Интер» (Баку) и «Габалу». С последним выиграл серебряные медали чемпионата Азербайджана. В квалификации Лиги Европы сыграл за клуб все 8 игр и забил гол венгерскому МТК.

В мае 2017 года принял предложение соотечественника тренера Омари Тетрадзе и перешёл в казахстанский клуб «Тобол» из Костаная.
. В сезоне 2018 года выиграл с клубом бронзовые медали чемпионата Казахстана, а в предпоследнем туре впервые в чемпионате вывел «Тобол» с капитанской повязкой. И клуб подписал с ним новый контракт на два года.

В сборной 
Вызывался в юношескую и молодёжную сборные Грузии.

Дебютировал за основную команду 8 октября 2015 года в матче отборочного этапа Евро-2016 c Гибралтаром.

Осенью 2018 в Лиге наций УЕФА сборная Грузии в Лиге D (Группа 1) досрочно выиграла свою группу с 4 сухими победами подряд над Латвией, Казахстаном и Андоррой и вышла в Лигу С. Ника провёл за сборную все 4 матча, составив надёжную связку в центре поля со своим одноклубником по «Тоболу» Джабой Канкава.

Достижения 
  «Динамо»
 Чемпион Грузии (1): 2013
 Обладатель Кубка Грузии 2013
  «Дила»
 Чемпион Грузии (2): 2015
  «Габала»
 Серебряный призёр чемпионата Азербайджана: 2017
  «Тобол»
 Серебряный призёр чемпионата Казахстана (1): 2020
 Бронзовый призёр чемпионата Казахстана (1): 2018

Примечания 

Футболисты Грузии
Игроки сборной Грузии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Грузии по футболу
Игроки ФК «Зугдиди»
Игроки ФК «Динамо» Тбилиси
Игроки ФК «Спартак-Цхинвали»
Игроки ФК «Дила»
Игроки ФК «Шамахы»
Игроки ФК «Габала»
Игроки ФК «Тобол» Костанай
Игроки ФК «Лех»